Ходячие мертвецы () может означать:

Франшиза 
 Ходячие мертвецы — медиафраншиза зомби-апокалипсиса, включающая серию комиксов, телесериалы, веб-сериал, фильмы, романы, видеоигры и различные другие средства массовой информации, такие как аудиокниги и саундтреки

Литература 
 «Ходячие мертвецы» — серия комиксов, выпускавшаяся издательством Image Comics с октября 2003 года по июль 2019 года.
 «» — постапокалиптический роман, написанный Робертом Киркманом и Джеем Бонашига в 2011 году.

Телевидение 
 «Ходячие мертвецы» — американский телесериал канала AMC, выходящий с 2010 года и представляет собой вольную экранизацию серии комиксов.
 «Бойтесь ходячих мертвецов» — спин-офф и приквел сериала «Ходячие мертвецы», выходящий с 2015 года
 «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» — спин-офф сериала «Ходячие мертвецы», выходящий с 2020 года.

Игры 
 The Walking Dead (серия игр) — серия эпизодических графических приключенческих компьютерных игр на основе серии комиксов «Ходячие мертвецы», выпущенная в 2012—2019 годах.
The Walking Dead: Season One — первый сезон.
The Walking Dead: Season Two — второй сезон.
The Walking Dead: A New Frontier — третий сезон.
The Walking Dead: The Final Season — финальный сезон, который завершает историю Клементины.
The Walking Dead: Michonne — спин-офф, который рассказывает историю Мишонн о том, где она была в промежутке между 126 и 139 выпусками комикса.
The Walking Dead Collection — The Telltale Series — сборник, который включает в себя обновленные три сезона и спин-офф The Walking Dead: Michonne.
 The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — сборник, который включает в себя обновленные четыре сезона и спин-офф The Walking Dead: Michonne.

 The Walking Dead: Survival Instinct — компьютерная игра от первого лица, выпущенная в 2013 году.
 The Walking Dead: Road to Survival — компьютерная игра для платформ Android и IOS, вышедшая в 2015 году.
Overkill’s The Walking Dead —  компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, вышедшая в 2018 году
The Walking Dead: Saints & Sinners — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с возможностью игры в виртуальной реальности, вышедшая в 2020 году.